Lo specchio delle spie (romanzo) (The Looking Glass War) – romanzo di John le Carré del 1965
Lo specchio delle spie (film) (The Looking Glass War) – film del 1969 diretto da Frank Pierson, tratto dal romanzo di le Carré